Бирк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бирк, Адо (1883—1942) — эстонский государственный деятель, дипломат.
 Бирк, Генрих (1898—1973) — немецкий селекционер винограда.
 Бирк, Константин Александрович (1913—1985) — советский боксёр средней, полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий.
 Бирк, Хальвор (1885—1962) — датский гимнаст, бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года.